Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finali da Dominic Thiem.

Rafael Nadal ha vinto il titolo, battendo in finale Stan Wawrinka con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Andy Murray (semifinale)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Dominic Thiem (semifinale)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Alexander Zverev (primo turno)
  David Goffin (terzo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Lucas Pouille (terzo turno)

  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (quarto turno)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale, ritirato)
  John Isner (terzo turno)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno, ritirato)
  Steve Johnson (terzo turno)
  Gilles Müller (primo turno)
  Sam Querrey (primo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Miša Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Marius Copil (primo turno)
  Arthur De Greef (primo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)
  Tarō Daniel (secondo turno)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Maxime Hamou (primo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Marco Trungelliti (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Guido Pella (primo turno)
  Stefano Napolitano (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Lucky loser 

  Andrej Rublev (primo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (primo turno)
  Benjamin Bonzi (secondo turno)
  Mathias Bourgue (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)

  Quentin Halys (primo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)
  Alexandre Müller (primo turno)
  Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017